Das Mixed der Wimbledon Championships 1992 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Elizabeth Smylie und John Fitzgerald. Das Finale bestritten Miriam Oremans und Jacco Eltingh gegen Larisa Savchenko-Neiland und Cyril Suk, welches Savchenko-Neiland und Suk in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Spielplan auf ITFtennis.com (englisch)
 Spielplan auf WTAtennis.com (PDF; 316 kB) Dokument-Seite 6 (englisch)

Mixed
1992